Andriy Vorobey (1978-), un footballeur ukrainien ;
 Dmytro Vorobey (1985-), un footballeur ukrainien ;
 Elena Vorobey (1967-), une humoriste et actrice russe ;
 Pavel Vorobey (1997-) un joueur de hockey sur glace biélorusse.